Frank Clark (1857–1945) – amerykański aktor
 Frank Clark (1860–1936) – amerykański polityk, kongresmen z Florydy
 Frank M. Clark (1915–2003) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 Frank Clark (ur. 1943) – australijski lekkoatleta, chodziarz